Jacek Kaspszyk vel Kasprzyk (ur. 1952) – polski dyrygent
 Jacek Kasprzyk (ur. 1960) – polski polityk
 Jacek Kasprzyk (ur. 1962) – polski działacz sportowy
 Jacek Kasprzyk (ur. 1970) – polski lekkoatleta, długodystansowiec